Herlufmagle (plaats), plaats in Denemarken
 Herlufmagle (parochie), parochie in Denemarken